

Patronyme 

 Jules Chéret (1836-1932), peintre et affichiste français ;
 Joseph Chéret (1838-1894), sculpteur français ;
 André Chéret (1937-2020), dessinateur de bande dessinée français.

Pseudonyme 

 Jean-Louis Chéret (1820-1882), peintre décorateur de théâtre.

Toponyme 

 Hôtel Chéret, hôtel particulier français du  parisien ;
 Musée Chéret, musée des beaux-arts de Nice ;
 Square Jules-Chéret, voie française du  parisien.